Dobrzyń puede referirse a:

 Orden de Dobrzyń, orden militar
 Golub-Dobrzyń, ciudad en Polonia
 Dobrzyń nad Wisłą, ciudad en Polonia
 Dobrzyń, Voivodato de Mazovia (Polonia central)
 Dobrzyń, Condado de Krosno Odrzańskie en Voivodato de Lubusz (Polonia del oeste)
 Dobrzyń, Condado de Żary en Voivodato de Lubusz (Polonia del oeste)
 Dobrzyń, Voivodato de Opole (suroeste de Polonia)
 Dobrzyń, Voivodato de Pomerania (Polonia del norte)
 Dobrzyń, Voivodato de Varmia y Mazuria (Polonia del norte)
 Dobrzyń, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia)
 Dobrzyń, territorio alrededor de Dobrzyń nad Wisłą.

Véase también 

 Dobříň
 Dobrin (Desambiguación)

Enlaces externos 

Voivodato de Pomerania Occidental
Voivodato de Mazovia
Voivodato de Lubusz
Voivodato de Opole
Voivodato de Pomerania